Рассамухино — название населённых пунктов в России:

 Рассамухино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Рассамухино — деревня в Псковском районе Псковской области.